Hala steht für:

 Hala-See, Gebirgssee in China
 Hala, hawaiischer Name des Schraubenbaums Pandanus tectorius
 Hala (Gattung), Spinnengattung in der Familie der Jagdspinnen
 Hala (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2019)
 Hala (King George Island), eine Wiese auf King George Island, Antarktis
 Hala (Sindh), Hauptstadt des Hala Taluk im Distrikt Matiari in der Provinz Sindh in Pakistan

Hala bzw. Hála ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hala (1950–2022), österreichischer Fußballspieler
 Aod Hala (* 1999), thailändischer Fußballspieler
 František Hala (1905–1965), tschechoslowakischer Ringer 
 František Hála (1893–1952), tschechoslowakischer Politiker
 Josef Hála (1928–2019), tschechischer Pianist, Cembalist und Musikpädagoge
 Saikoloni Hala (* 1963), tongaischer Boxer 
 Vlastimil Hála (1924–1985), tschechoslowakischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Melchior Hala, Pseudonym zweier Autoren
 Halla
 Halle (Saale)